Фредери́к Росси́ф (; 14 августа 1922, Цетине, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, ныне Черногория — 18 апреля 1990, Париж, Франция) — французский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер.

Биография 
Родился на Балканах. На рубеже 1930—1940 годов учился в Риме. В годы Второй мировой войны потерял семью. С 1944 года служил во Французском Иностранном легионе. После окончания войны поселился в Париже. Работал в клубе Сен-Жермен (Le Club Saint-Germain), где познакомился с Жаном-Полем Сартром, Борисом Вианом, Альбером Камю, Эрнестом Хемингуэем, Малькольмом Лаури и другими деятелями культуры. С 1948 года активно сотрудничал с Французской синематекой, в сотрудничестве с которой в частности организовал фестиваль в Антибе в 1949—1950 годах; в 1948—1951 годах был директором синематеки. С 1951 года работал на телевидении. Был продюсером, ставил документальные фильмы. Будучи последователем Эсфири Шуб, снял несколько монтажных фильмов («Непредвиденные новости», «Времена гетто», «О наших временах», «Умереть в Мадриде», «Октябрьская революция», «Свидетель», «Почему Америка?»). Обращался также к научно-популярному кинематографу («Животные», «Дикий праздник») и игровому кино («Музыкальная трагедия», «Так же далеко, как любовь»). Часто сам писал сценарии к собственным лентам. Известен своим сотрудничеством с композиторами Морисом Жарром и Вангелисом.

Член жюри 25-го Каннского кинофестиваля (председатель по короткометражным фильмам).

Похоронен на кладбище Монпарнас.

Избранная фильмография

Режиссёр 

  —  — Кинопанорама / Cinépanorama (сериал)
  — История слонов
  —  / Vel' d'Hiv (к/м)
  — Моментальная съемка
  — Непредвиденные новости
  — Времена гетто Варшавском гетто / Le temps du ghetto
  — О наших временах
  — Умереть в Мадриде / Mourir à Madrid
  —  / Pour l'Espagne (к/м)
  — Животные / Les animaux
  — Октябрьская революция / Révolution d'octobre
  — Свидетель
  — Король Баварии / Roi de Bavière (ТВ)
  — Орсон Уэллс / Portrait: Orson Welles (ТВ, к/м)
  — Почему Америка? / Pourquoi L'Amerique
  — Музыкальная трагедия / Musical Tragedy
  — Так же далеко, как любовь / Aussi loin que l'amour
  — Живность / Les Animaux
  — Стены Иерусалима / Un mur à Jerusalem (с Альбером Кноблером)
  — Апокалипсис животных / L'apocalypse des animaux (ТВ)
  —  / Verve (к/м)
  — Дикий праздник / La fête sauvage
  —  / Le cantique des créatures: Georges Mathieu ou La fureur d'être
  — Жорж Брак, или Другие времена / Le cantique des créatures: Georges Braque ou Le temps différent
  —  / L'Arbre de vie
  — Пабло Пикассо / Le cantique des créature: Pablo Picasso pintor
  — Брель / Brel
  — Дикие и прекрасные / Sauvage et beau
  —  / De Nuremberg à Nuremberg

Сценарист 
  — Времена гетто / Le temps du ghetto
  — Умереть в Мадриде / Mourir à Madrid
  —  / Pour l'Espagne (к/м)
  — Октябрьская революция / Révolution d'octobre
  — Король Баварии / Roi de Bavière (ТВ)
  — Орсон Уэллс / Portrait: Orson Welles (ТВ, к/м)
  — Всё что касается любви / Aussi loin que l'amour
  — Стены Иерусалима / Un mur à Jerusalem
  —  / Verve (к/м)
  — Жорж Брак, или Другие времена / Le cantique des créatures: Georges Braque ou Le temps différent
  — Брель / Brel

Актёр 
  — Таков порядок / Voilà l'ordre (к/м)
  — Тётушка Даниэль / Tatie Danielle — мужчина в озере

Продюсер 
  —  — Кинопанорама / Cinépanorama (сериал)

Награды 

 1963 — премия Жана Виго («Умереть в Мадриде»)
 1966 — номинация на «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм («Умереть в Мадриде»)
 1968 — Награда имени Роберта Флаэрти за лучший документальный фильм BAFTA («Умереть в Мадриде»)
 1968 — «Золотой медведь» за лучший короткометражный фильм 18-го Берлинского международного кинофестиваля («Орсон Уэллс»)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 371
 Словарь французского кино. Под редакцией Жана-Лу Пассека. Перевод с фр. языка. — 1998, Минск, Пропилеи. — 335-336 с. — ISBN 985-6329-11-6

Ссылки 
 Фредерик Россиф на сайте «КиноПоиск»

Кинорежиссёры-документалисты Франции
Фотографы Франции
Солдаты Французского Иностранного легиона
Похороненные на кладбище Монпарнас